Стоки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Стоки — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Стоки — деревня в Свислочском районе Гродненской области.

Польша 
Сто́ки ()

Населённые пункты 
 Стоки – село в Белхатувском повяте Лодзинского воеводства;
 Стоки – село во Вжесьнёвском повяте Великопольского воеводства;
 Стоки – село во Грыфинском повяте Великопольского воеводства;
 Стоки – село в Конецком повяте Свентокшиского воеводства;
 Стоки – село в Краковском повяте Малопольского воеводства;
 Стоки – село в Мендзыжечском повяте Любушского воеводства;
 Стоки – село в Радомском повяте Мазовецкого воеводства;
 Стоки – село в Сувалкском повяте Подляского воеводства;

Городские районы 
 Стоки – район города Лодзь;

Украина 
 Стоки — село в Перемышлянском районе Львовской области.